RefTeX — это пакет системы управления библиографической информацией, разработанный для использования с Emacs и BibTeX.

Может работать совместно с популярным пакетом AUCTeX. Распространяется под GNU General Public License. Написан Карстеном Домиником, автором org-mode и CDLaTeX, при участии Стивена Эглена. В настоящее время поддерживается проектом AUCTeX. 

Был предустановлен в Emacs, начиная с версии 20.2.

На текущий момент разрабатывается исключительно как часть Emacs, начиная с версии 24.3.

References

Ссылки 
 Домашняя страница RefTeX

Emacs
TeX
Системы управления библиографической информацией